Alberto Aguilar puede referirse a:

 Alberto Aguilar, periodista mexicano;
 Alberto Aguilar Cárdenas (1971-), escritor chileno;
 Alberto Aguilar Carabaña (1986-), matador de toros español;
 Alberto Aguilar Carrasco (1986-), piloto español;
 Alberto Aguilar Leiva (1984-), futbolista español;
 Alberto Aguilar Suárez (1985-), atleta venezolano;